John Lambton kan syfta på bland andra:

* John Lambton (1710–1794), brittisk militär och politiker
  John Lambton, 1:e earl av Durham (1792–1840),. brittisk ämbetsman och politiker
 John Lambton, 3:e earl av Durham (1855–1928), brittisk peer
 John Lambton, 5:e earl av Durham (1884–1970), brittisk peer